

Patronyme 

 Bernard Duvert (1951-), écrivain, poète, dramaturge, peintre et prêtre français ;
 Cécilia Duvert (1984-), joueuse française de speed-ball ;
 Félix-Auguste Duvert (1795-1876), auteur dramatique et vaudevilliste français ;
 François Chicou Duvert (1789-1841), patriote franco-canadien ;
 Michel Duvert (1941- ), anthropologue, bascologue, Docteur ès-sciences, enseignant, chercheur et écrivain de langue française ;
 Tony Duvert (1945-2008), écrivain français ;
 Walter Düvert (1893-1972) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme